Le sigle MVS peut faire référence à :
 Multiple Virtual Storage, le système d'exploitation des gros ordinateurs d'IBM ;
 , un standard de cartouches de jeu vidéo utilisé dans les bornes d'arcade ;
 Most Valuable Student, un titre décerné par Microsoft ;
 Matières Volatiles Sèches ;
 Manufacture de Voitures de Sport, le premier nom du constructeur automobile français Venturi.